|-
| 140101 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140102 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140103 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140104 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140105 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140106 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140107 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140108 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140109 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140110 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140111 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140112 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140113 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140114 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140115 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140116 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140117 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140118 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140119 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140120 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140121 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140122 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140123 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140124 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140125 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140126 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140127 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140128 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140129 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140130 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140131 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140132 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140133 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140134 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140135 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140136 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140137 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140138 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140139 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140140 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140141 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140142 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140143 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140144 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140145 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140146 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140147 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140148 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140149 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140150 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140151 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140152 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140153 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140154 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140155 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140156 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140157 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140158 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140159 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140160 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140161 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140162 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140163 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140164 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140165 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140166 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140167 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140168 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140169 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140170 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140171 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140172 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140173 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140174 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140175 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140176 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140177 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140178 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140179 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140180 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140181 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140182 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140183 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140184 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140185 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140186 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140187 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140188 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140189 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140190 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140191 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140192 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140193 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140194 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140195 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140196 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140197 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140198 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140199 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140200 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-